«People» — песня, написанная Жюлем Стайном (музыка) и Бобом Мерриллом (слова) для своего мюзикла «Смешная девчонка», впервые представленного на Бродвее в 1964 году.

История 
Песня была впервые исполнена на сцене Барброй Стрейзанд, игравшей главную роль в оригинальной бродвейской постановке 1964 года. Позже она же сама сыграла эту роль в киноадаптации 1968 года.

Признание 
Песня была номинирована на «Грэмми» 1964 года в номинации «Песня года», но проиграла песне «Hello, Dolly!», которую написал Джерри Херман и исполнил Луи Армстронг.

Эта песня (в версии из кинофильма 1968 года «Смешная девчонка») находится на 13-м месте списка 100 лучших песен из американских кинофильмов по версии Американского института киноискусства.

Чарты

См. также 
 Список синглов № 1 в чарте Middle-Road Singles в 1964 году (Billboard)

Примечания

Ссылки 

Песни 1964 года
Песни из мюзиклов
Синглы 1964 года
Синглы Columbia Records
Песни Барбры Стрейзанд
Песни Энди Уильямса
Песни Supremes
Синглы, возглавлявшие Billboard Adult Contemporary
Синглы, включённые в Зал славы премии «Грэмми»
Песни из фильма «Смешная девчонка»
Песни Дайон Уорвик
Песни, написанные Бобом Мерриллом
Песни, написанные Джулом Стайном